Le tambourin est un cylindre de bois ou de plastique, sur lequel est tendue une peau animale ou une surface plastique qui permet de faire percuter ses mains (en musique) ou une balle (en sport) et qui provoque ainsi un son sec et claquant.

Musique 
 Tambourin ou tambour de basque : instrument de percussion populaire inventé en 1756.
 Tambourin provençal : instrument de percussion de la cobla.
 Tambourin à cordes : instrument à cordes frappées de la famille des cithares.

Autres 
 Tambourin (danse)
 Tambourin (sport)
 Tambourin est un personnage du manga Dragon Ball.
 Tambourin, premier nom  du Tambour-major

Voir aussi 
Le nom de tambourin peut être donné à des instruments de musique semblables:
 le bendir maghrébin ; 
 le tar arabo-andalou ;
 le tamborim, instrument de percussion brésilien de batucada ;
 le timbal catalan ;
 le pandero espagnol ;
 le pandeiro brésilien.

Patronyme 
 Pierre Tambourin, biologiste français